Usambirobarbett (Trachyphonus usambiro) är en fågel i familjen afrikanska barbetter inom ordningen hackspettartade fåglar.

Utbredning och systematik 
Fågeln återfinns i Afrika i sydvästra Kenya och nordvästra Tanzania. Den betraktas traditionellt som underart till bomabarbett (Trachyphonus darnaudii), men har getts artstatus av Birdlife International och IUCN, sedan 2021 även av tongivande International Ornithological Congress (IOC).

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Noter 

Afrikanska barbetter
Fåglar i etiopiska regionen